grudzień – dwunasty miesiąc w roku według kalendarza gregoriańskiego
 „Grudzień 1970” –  bunt robotniczy w Polsce w dniach 14-22 grudnia 1970
 Osoby o nazwisku Grudzień:
 Dariusz Grudzień (ur. 1965) – polski gitarzysta basowy
 Jacek Grudzień (ujednoznacznienie)
 Józef Grudzień (1939–2017) – polski bokser
 Mieczysław Grudzień (1922–2010) – generał dywizji Ludowego Wojska Polskiego, działacz państwowy
 Robert Grudzień (ur. 1964) – artysta muzyk
 Zdzisław Grudzień (1924–1982) – polski polityk